Chardikowo () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Chardikowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Chardikowo – wieś w obwodzie orłowskim

Zobacz także 
 Chardine Sloof – niderlandzka biathlonistka reprezentująca Szwecję

Strony ujednoznaczniające